Björke församling kan syfta på:

 Björke församling – en församling i Romaklosters pastorat i Medeltredingens kontrakt i Visby stift
 Norra Björke församling – en tidigare församling i Skara stift –2002
 Södra Björke församling – en tidigare församling i Skara stift –2010